Кубок России по хоккею с мячом 2016 — 25-й кубковый турнир, проводимый Федерацией хоккея с мячом России.

Регламент 
Соревнования проводятся в 2 этапа.

 I этап. 12 команд разбиты на две группы: группа «А» и группа «Б»

группа «А» с 25 сентября по 30 сентября. Играют в Ульяновске на стадионе «Волга-Спорт-Арена»;

группа «Б» с 25 сентября по 30 сентября. Играют в Кемерово на стадионе «Химик».

 II этап. Во II (финальный) этап Кубка выходят по две лучшие команды из группы. Команды проведут полуфинальные игры (1 место в группе «А» со 2 командой группы «Б» и наоборот), победители выходят в финал.

I этап

Группа «А»

Группа «Б»

II этап

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России. Кубок России — 2016

2016
2016 год в хоккее с мячом